Azarian ist der Familienname folgender Personen:

 Aristaces Azarian (1782–1855), armenisch-katholischer Ordensgeistlicher und Generalabt der Mechitaristen von Wien
 David Azarian (1952–2003), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Krikor Azarian (1934–2009), bulgarischer Regisseur
 Stephano Bedros X. Azarian (1826–1899), Patriarch von Kilikien der Armenisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Asarjan